Häkkinen est un patronyme porté par les personnalités finlandaises suivantes :
Aapo Häkkinen (1976-), claveciniste.
Henri Häkkinen (1980-), tireur.
Mika Häkkinen (1968-), pilote automobile.
Pasi Häkkinen (1977-), joueur de hockey sur glace.
Sini Häkkinen (1990-), joueuse de volley-ball.

Aussi sous la forme Hakkinen :
Jay Hakkinen (1976-), biathlète américain.

Patronyme finnois